Kosugi est un patronyme porté notamment par les personnalités suivantes :
 Daisuke Kosugi (né en 1984), vidéaste japonais,
 Isamu Kosugi (1904-1983), acteur et réalisateur japonais,
 Takehisa Kosugi (1938-2018), compositeur et violoniste japonais.
 Kosugi Tengai (1865-1952), romancier japonais.

Patronyme japonais